Osoby o tym nazwisku:
 Jean-Pierre Drucker – luksemburski kolarz szosowy
 Michel Drucker – francuski dziennikarz i prezenter
 Peter Drucker – niemiecki ekspert ds. zarządzania, wykładowca akademicki
 Tomáš Drucker – słowacki menedżer i polityk
 Wilhelmina Drucker – holenderska działaczka społeczna, sufrażystka i pisarka